Viktor Nikolaïevitch Tioumenev - en russe (alphabet cyrillique) :  et en russe :  -, né le  à Moscou en URSS et mort le  dans la même ville, est un joueur professionnel soviétique, puis russe, de hockey sur glace.

Biographie 

Viktor Tioumenev est enterré dans le cimetière de Mitino.

Carrière

Carrière de joueur 
Viktor Tioumenev commence sa carrière professionnelle en championnat d'URSS avec les Krylia Sovetov en 1975. Quatre ans plus tard, il rejoint le HC Spartak Moscou. Il est choisi en 1987 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Canucks de Vancouver en , en . Il a évolué dans le championnat de Finlande de 1989 à 1993. En 1999, il met un terme à sa carrière.

Carrière internationale 
Viktor Tioumenev a représenté l'URSS à 94 reprises (15 buts) pendant huit saisons entre 1979 à 1990. L'équipe a remporté les Jeux olympiques en 1984. Il a participé à quatre éditions des championnats du monde pour un bilan de trois médailles d'or et une de bronze.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1975-1976 || Krylia Sovetov|| URSS || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 1976-1977 || Krylia Sovetov|| URSS||31 || 3 || 3 || 6 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 1977-1978 || Krylia Sovetov|| URSS|| 31 || 4 || 7 || 11 || 17 || - || - || - || - || -
|-
| 1978-1979|| Krylia Sovetov|| URSS|| 41|| 9|| 16|| 25|| 14 || - || - || - || - || -
|-
| 1979-1980|| Krylia Sovetov|| URSS|| 44 || 11 || 8 || 19 || 59 || - || - || - || - || -
|-
| 1980-1981|| HK Spartak Moscou|| URSS|| 45 || 13|| 16|| 29|| 30 || - || - || - || - || -
|-
| 1981-1982|| Spartak Moscou|| URSS|| 47|| 21|| 29|| 50|| 64 || - || - || - || - || -
|-
| 1982-1983|| Spartak Moscou|| URSS|| 43|| 16|| 26|| 42|| 42 || - || - || - || - || -
|-
| 1983-1984|| Spartak Moscou|| URSS|| 44|| 18|| 15|| 33|| 36 || - || - || - || - || -
|- 
| 1984-1985|| Spartak Moscou||URSS|| 38|| 8|| 12|| 20|| 34 || - || - || - || - || -
|-
| 1985-1986|| Spartak Moscou|| URSS|| 39|| 12|| 12|| 24|| 24 || - || - || - || - || -
|- 
| 1986-1987|| Spartak Moscou|| URSS|| 37|| 10|| 10|| 20|| 28 || - || - || - || - || -
|-
| 1987-1988|| Spartak Moscou|| URSS|| 36|| 7|| 13|| 20|| 20 || - || - || - || - || -
|- 
| 1988-1989|| Spartak Moscou|| URSS|| 36|| 3|| 15|| 18|| 14 || - || - || - || - || -
|-
| 1989-1990|| TPS Turku|| SM-liiga|| 44|| 8|| 22|| 30|| 20|| 9|| 1|| 7|| 8|| 4
|- 
| 1990-1991|| TPS Turku|| SM-liiga|| 42|| 10|| 32|| 42|| 16|| 9|| 3|| 1|| 4|| 8
|-
| 1991-1992|| TPS Turku|| SM-liiga|| 29|| 2|| 9|| 11|| 12 || - || - || - || - || -
|- 
| 1991-1992|| KalPa Kuopio|| SM-liiga|| 4|| 2|| 3|| 5|| 0 || - || - || - || - || -
|-
| 1991-1992 || KooKoo Kouvola || -divisioona || 12 || 6 || 9 || 15 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 1992-1993 || SaPKo Savonlinna || -divisioona || 16 || 16 || 40 || 56 || 35 || - || - || - || - || -
|-
| 1992-1993 || SaPKo Savonlinna || -divisioona Qualif. || 15 || 7 || 20 || 27 || 10 || 10 || 2 || 9 || 11 || 6
|-
| 1993-1994 || Östersunds IK || Division 1 || 29 || 7 || 12 || 19 || 18 || - || - || - || - || -
|-
| 1994-1995 || Kapfenberger SV || ÖEL || || || || || || || || || || 
|-
| 1997-1998 || HK CSKA Moscou ||  Superliga || 5 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 1998-1999 || Krylia Sovetov || Superliga || 5 || 0 || 1 || 1 || 0 || - || - || - || - || -

Au niveau international 

| 1976 || URSS ||align="left"| Championnat d'Europe junior || 4 || 3 || 1 || 4 || 8 || align="left"|  Médaille d'or
|-
| 1982 || URSS ||align="left"| Championnat du monde|| 10 || 0 || 3 || 3 || 10 ||align="left"|  Médaille d'or
|-
| 1984 || URSS ||align="left"| Jeux olympiques || 7 || 0 || 9 || 9 || 2 ||align="left"|  Médaille d'or
|-
| 1985 || URSS ||align="left"| Championnat du monde|| 10|| 4|| 6|| 10|| 13||align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 1986 || URSS ||align="left"| Championnat du monde|| 6|| 0|| 0|| 0|| 0||align="left"|  Médaille d'or
|-
| 1990 || URSS ||align="left"| Championnat du monde|| 5|| 1|| 0|| 1|| 2||align="left"|  Médaille d'or

Références 

Naissance en juin 1957
Naissance à Moscou
Naissance en RSFS de Russie
Joueur international soviétique de hockey sur glace
Choix de repêchage des Canucks de Vancouver
Joueur du HK Spartak Moscou
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur du TPS (hockey sur glace)
Joueur du KalPa Kuopio
Joueur des Krylia Sovetov
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1984
Champion olympique soviétique
Champion olympique de hockey sur glace
Membre du Temple de la renommée du hockey russe
Champion du monde de hockey sur glace
Joueur du SaPKo Savonlinna
Joueur du KooKoo Kouvola
Attaquant de hockey sur glace
Décès à 61 ans
Décès à Moscou
Décès en août 2018
Personnalité inhumée au cimetière Mitinskoe